Laich steht für:

 Laich, Eier von Tieren, bei denen die Eiablage im Wasser erfolgt

Ortsnamen:
 Laich (Eresing), Ortsteil der Gemeinde Eresing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Laich (Finning), Ortsteil der Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Laich (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Laich (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Laich ist der Familienname folgender Personen:
 Brooks Laich (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernst Laich (1900–1982), deutscher Politiker (KPD) 
 Georg Laich (* 1965), österreichischer Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Leich (Begriffsklärung)